Jacques Abbatucci ist der Name folgender Personen: